Saint-Maixant puede referirse a: 

 Saint-Maixant, comuna francesa situada en Creuse.
 Saint-Maixant, comuna francesa situada en Gironda.